Pudsey (Calderdale) in Cornholme, West Yorkshire
 Pudsey (Leeds), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire
 Pudsey (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex